Métezeau ist der Name folgender Personen:

 Clément Métezeau († vor 1556), französischer Architekt 
 Clément II. Métezeau (Jacques-Clément Métezeau; 1581–1652), französischer Architekt 
 Jean Métezeau († 1600), französischer Architekt 
 Louis Métezeau (1559/1560–1615), französischer Architekt
 Thibault Métezeau (1533–um 1596), französischer Architekt